Mijares, comune spagnolo della provincia di Ávila
Mijares, fiume spagnolo dell'Aragona e della Comunità Valenciana
Manuel Mijares, cantante messicano